Alba Villanueva Navasquillo (Pontevedra, 31 d'agost de 1984) és una activista espanyola defensora del dret a la llibertat d'expressió i portaveu de la Plataforma No Somos Delito des del 2013.

Villanueva ha denunciat en diverses ocasions la vulneració del dret de llibertat d'expressió a Espanya com a conseqüència de l'aplicació de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LOSC) de 2015, popularment coneguda com a "ley mordaza".

Al 2014 va participar en diverses protestes, com la jornada antirepressiva contra la "ley mordaza" organitzada per la Coordinadora 25-S al centre cultural Tabacalera.

Villanueva va rebre diversos premis  durant el seu recorregut com a portaveu de la Plataforma No Somos Delito. Tot gràcies a la campanya" Hologramas por la Libertad", publicada en 2015.

La seva biografia va formar part de la campanya Valiente del maig de 2018, posada en marxa per Amnistia Internacional, i que tenia com a objectiu augmentar la presència de les defensores de Drets Humans a la Viquipèdia.

Referències 

Defensors dels drets humans
Alumnes de la Universitat Rey Juan Carlos
Activistes gallecs
Periodistes de Pontevedra